Il doppio dell'ASB Classic 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Cara Black e Liezel Huber erano le campionesse uscenti avendo battuto Natalie Grandin e Laura Granville nella finale del 2010, ma quest'anno non hanno partecipato al torneo.

Květa Peschke e Katarina Srebotnik hanno vinto il torneo battendo in finale Sofia Arvidsson e Marina Eraković, per 6-3, 6-0.

Teste di serie

  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (campionesse)
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (quarti di finale)

  Sania Mirza /  Renata Voráčová (semifinali)
  Līga Dekmeijere /  Anna-Lena Grönefeld (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

ASB Classic 2011